Adam Mitura (ur. 1922) – polski nauczyciel i polityk, poseł na Sejm X kadencji
 Wacław Mitura – więzień obozu koncentracyjnego Stutthof oraz autor wspomnień z życia obozowego